Qualis steht für:
 Talis Qualis, Pseudonym von Carl Wilhelm August Strandberg (1818–1877), schwedischer Autor und Journalist
 Toyota Qualis, Kleintransportermodell der Marke Toyota, siehe Toyota Kijang

QUA-LiS steht für:
 Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule, die landeseigene Dienstleistungsagentur für Pädagogik in Nordrhein-Westfalen